

Велковці — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Єлена.
 Велковці — село в Габровській області. Входить до складу общини Габрово.
 Велковці — село в Перницькій області. Входить до складу общини Брезник.